Чежин — фамилия; имеет женскую форму Чежина.
 Чежин, Андрей Сергеевич (род. 1960) — мастер современной российской фотографии, художник.
 Чежин, Владимир Александрович (1905—?) — советский инженер-мостостроитель, лауреат Ленинской премии.